Tierra Canela es una banda femenina de cumbia, originaria de Ecuador fundada en marzo de 1998. Son conocidas por canciones como «Tu recuerdo», «La carta» o «Mi joven profesor de amor». Actualmente, las integrantes son Alexandra Ruiz, Johanna Quistail, Joselyn Aguas, Ángeles Vanesa y Jamile Alejandra Díaz, quienes conforman la cuarta generación de esta agrupación musical.

Integrante 
Alexandra Ruiz
Johanna Quistial
Estefanny Guerrero
Elizabeth Nuñez
Lesly Lora
Fabiana Vilche

Ex integrantes son:

Mercy Álvarez
Tannya Hidalgo
Betty Núñez 
Katty Egas
Josselyn Aguas
Tania Realpe
Gaby Gamboa
Evelyn Lora 
Verónica Basantes
Betty Núñez 

Jamileth Alejandra Díaz
Angeles Vanessa
Lizbeth Rivadereira
Mayra Heredia
K-sandra
Lily Velásquez 
Vannessa Sacari
Liliana Moreira
Sandy Soria
Vanessa Soria
Gabriela Avilés
Diana Guerrero
Kelly Lozano
Paulina Yunda
Nathalie Bastidas
Tatiana Meza
Sandra Aguinda
Elena viteri

Discografía 
Tu recuerdo
1. Tu recuerdo
2. Mosaico: Tanto amor - Embustero - Nuestra pobreza 
3. Escríbeme 
4. Que te perdone Dios 
5. Con la misma moneda
6. Mosaico: Llámame - Suspiros
7. No le digan que estoy llorando
8. Nunca pensé llorar
9. Mi carta final
10. No me arrepiento 
11. Vida de mi vida
Vocalistas: Mercy Álvarez y Tannya Hidalgo.

Diosas de cumbia
1. Diosa de cumbia
2. Mosaico : Picoteando por ahí  - ¿Ya para qué?
3. Todo lo encuentro en ti
4. ¿Cómo te va, mi amor?
5. Cumbia caliente 
6. Vuelve
7. Mi joven profesor de amor
8. Enamorada 
9. Siempre te amaré 
10. Vete, pero recuérdame 
11. Te quiero tanto, tanto
12. Te amo como a nadie
13. Sangre caliente 
Vocalistas: Tannya Hidalgo y Katty Egas

CON MÁS FUERZA QUE NUNCA: Ingratitud, Silba el viento, Huashca de corales, Nada soy, Cariñito, Flor deshojada, La basura. Vocalistas: Katty Egas, Lizbeth Rivadeneira y Kasandra Mora.

NADA COMO LO NUESTRO: Vuelo blanco de gaviota, La carta maldita, Si vos te vas, Qué casualidad, En un solo corazón, Vuela mariposa. Vocalistas: Mayra Heredia y Liliana Moreira.

CHICHA LIGHT: De conchas y corales/Herida, Ángel de luz/Las tres Marías, Lejos de ti mi vida/Plato de cuy/Es amor. Vocalistas: Tania Realpe, Katty Egas y Betty Núñez.

QUERIDO LADRÓN: Las Velas Encendidas/Macumba/Desamor, Cumbia Caletera, Ese Querido Ladrón ,Dos En Uno ,El Retrato ,El Amor No Es Así. Vocalistas: Tania Realpe, Betty Nunes,Tanya Hildalgo ,Veronica Basantes.

LLORANDO TU PARTIDA - Incluye Los Éxitos LLorando Tu Partida. Mi Gran AMor De Ha Ido, Mix De Camilo Sesto, Marchate, Pretendo Que Te Olvide y Muchos Más En Las Voces de Tania Realpe y Verito Basantes.

EXITOS DE AYER Y SIEMPRE - Los Mejores Éxitos de Todas las Producciones Anteriores.

TIERRA CANELA 4TA GEBERACION -  AMOR QUE MATA - Incluye los Éxitos : Amor Que Mata, Cobarde, Suave Suavecito, Ahora o Nunca, Eres, Para Que Volvistes y Muchos Éxitos Más 
En Las Voces De : Esteffany Guerrero, Alexandra Ruiz, Elena Vitery, Sandra Xime, Johanna Quistail.

ME ENAMORO DE TI - Su Último Promocional 2019/2020 Esta Producción Esta En Desarrollo, Contiene Hasta El Momento, Me Enamoro De Ti, Como Tu Mujer, Tierra Canela Mix 4tag , Mix Propiedad Privada.

Cada disco ha obtenido el Disco de Platino en Ecuador al haber superado las 25.000 unidades vendidas cada uno.

Tierra Canela también ha editado 3 DVD.

Giras 
Desde la grabación de Diosas de cumbia, Tierra Canela ha realizado más de 150 conciertos por año. También, numerosas giras internacionales, dedicadas a los emigrantes ecuatorianos: España (5 giras, incluyendo Barcelona, Madrid, Lorca, Pamplona, Murcia, Ibiza,etc), Francia (4 giras), Italia (5 giras) y Estados Unidos (6 giras).

Referencias

Enlaces externos 
 Tecnocumbia Ecuatoriana
Tierra Canela en www.musicamp3.com
Video Clip de Mi Joven Profesor de Amor, en la página Cumbia Colombiana

Grupos de cumbia de Ecuador
Grupos de música formados en 1999
Grupos musicales femeninos